Лос Бетос има више значења:

 Лос Бетос (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Бетос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику